Alex Brown (1979) – rugbista a 15 britannico
 Alex Brown (1996) – giocatore di football americano
 Alex Brown (1978) – calciatore liberiano
 Alex Brown – produttore cinematografico statunitense